Межзональный турнир по шахматам 1985 среди женщин (Железноводск) — шестой женский межзональный турнир, этап цикла соревнований на первенство мира (1985/1986), проводился в 2 группах.

Первая группа играла с 19 июня по 16 июля в Железноводске. 16 участниц из 11 стран, в том числе 5 из СССР. Победительницей стала М. Литинская — 11 очков, опередившая на пол-очка У Минцянь, которая одержала наибольшее число побед — 9; 3—4-е места разделили А. Брустман и Л. Зайцева — по 10 очков; после дополнительного матча, закончившегося вничью (3 : 3), 3-е место присуждено Брутман, имевшей лучший коэффициент в основном соревновании. В турнир претенденток попали Литинская, У Минцянь, Брустман.

Таблица

Литература 
 

Межзональные турниры
1985 год в шахматах
Железноводск
Спортивные соревнования в Ставропольском крае